Lemhényi ist der Familienname folgender Personen:

 Dezső Lemhényi (1917–2003), ungarischer Wasserballspieler
 Olga Tass-Lemhényi (1929–2020), ungarische Kunstturnerin, siehe Olga Tass